Лампаситос има више значења:

 Лампаситос (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лампаситос (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лампаситос (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лампаситос (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лампаситос, Монтепријето (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лампаситос (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лампаситос (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику